Cuffia – tipo di copricapo, di forma tondeggiante ed in vari materiali
 Cuffia – oggetto per ascoltare musica o suoni
 Cuffia – in anatomia, diverse strutture del corpo di forma convessa e circolare
 Cuffia – oggetto protettivo che si applica sulle orecchie per difendersi da suoni e rumori eccessivamente forti
 Cuffia asciugacapelli – copricapo per asciugare i capelli
 Cuffia da pallanuoto – copricapo utilizzato nella pallanuoto

Altri progetti